ЛИУ — аббревиатура, может означать:

 ЛИУ — лечебно-исправительное учреждение.
 ЛИУ — линейный индукционный ускоритель.
 ЛИУ — лёгкая иглофильтровая установка.

Лиу — топоним:
 Лиу () — деревня в Эстонии.